

Persone
Akira Matsunaga (1948) – ex calciatore giapponese
Akira Matsunaga (1914-1943) – calciatore giapponese
Futoshi Matsunaga (1961) – assassino seriale giapponese
Hiromi Matsunaga (1984) – giocatrice di bowling giapponese
Matsunaga Hisahide (1508-1577) – daimyō giapponese
Masatoshi Matsunaga (1950) – ex calciatore e dirigente sportivo giapponese
Nobuo Matsunaga (1921-2007) – calciatore giapponese
Sadaichi Matsunaga (1892-1965) – ammiraglio giapponese
Seki Matsunaga (1928-2013) – calciatore giapponese
Shigetatsu Matsunaga (1962) – ex calciatore giapponese
Spark Matsunaga (1916-1990) – politico statunitense
Tomohiro Matsunaga (1980) – lottatore giapponese
Tomoko Matsunaga (1971) – ex calciatrice giapponese

Altro
Stazione di Matsunaga – stazione ferroviaria di Fukuyama